Questo articolo tratta della quinta edizione del Kisei, una competizione del Go, svoltasi nel 1981.

Il vincitore fu Fujisawa Hideyuki.

Torneo

Challenger finals

Finali

Kisei